Acta Triumphorum ali Triumphalia, bolj znana kot Fasti Triumphales ali Triumfalni fasti, je koledar rimskih magistratov, počaščenih s procesijo, znano kot triumf (triumphus). Triumfi so bili priznanje za pomembno vojaško zmago in so se prirejali od najzgodnejše zgodovine do leta 19 pr. n. št. 

Fasti Triumphales, njim sorodni Fasti Capitolini in drugi podobni napisi se najdejo tako v Rimu kot drugod in tvorijo del kronologije, omenjene z različnimi imeni, vključno s  Fasti Annales (Letni fasti), Fasti Consulares (Konzularni fasti) ali pogosto samo fasti.

Triumfalni fasti so bili prvotno vklesani na marmorne plošče, vzidane kot okras v zgradbe na Forumu. Odkrili so jih v fragmentarnem stanju, ker je bil del Foruma porušen, da bi zagotovil gradivo za gradnjo Bazilike svetega Petra leta 1546. Učenjaki so fragmente prepoznali kot pomemben vir podatkov o rimski zgodovini. Odnesli so jih v bližnjo Palazzo dei Conservatori na Kapitolskem griču in jih rekonstruirali. Kot del zbirke Kapitolskih muzejev so Fasti Triumphales eden od najpomembnejših virov za rimsko kronologijo.

Zgodovina
Fasti Triumphales so bili izdelani verjetno leta 18 pr. n. št., da bi z njimi okrasili nedavno zgrajeni Avgustov slavolok na Forumu. Izdelali so jih verjetno istočasno s Kapitolskimi fasti (Fasti Capitolini), seznamom glavnih magistratov vsaj od začetka Rimske republike do leta 19 pr. n. št. 

Druga možnost je, da so bili vzidani v stene Regiae, starodavne stavbe, obnovljene leta 36 pr. n. št., ki je bila uradna rezidenca Pontifexa Maximusa, in mesto, kjer so bili shranjeni Annali Maximi, uradni zapisi rimske zgodovine od vsaj 5. do 2. stoletja pr. n. št. Fasti Capitolini so bili najverjetneje na zahodni in južni steni Regiae, Fasti Triumphales pa verjeno na delu južne stene.

Oba seznama sta odkrila učenjaka Onofrio Panvinio in Pirro Ligorio, ki sta opazila, da so lastniki lokalnih kamnolomov porušili del starih zgradb na Forumu, da bi pridobili gradbeni material za Baziliko svetega Petra. Nekaj kamna so ponovno vzidali, del pa so ga porabili za pripravo betona. Učenjaka sta prepoznala vrednost napisov in ukazala izkopavanje najdišča v upanju, da bi odkrila manjkajoče dele. Najdenih je bilo trideset fragmentov Fasti Capitolini in šestindvajset fragmentov Fasti Triumphales. Najdbe so po navodilih kardinala Alessandra Farneseja prinesli v Palazzo dei Conservatori. Seznama sta nato rekonstruirala arhitekt Piro Ligorio in Michelangelo.

Med dodatnimi izkopavanji je število fragmentov Fasti Triumphales zraslo na 83. Znani deli fastov so bili objavljeni v prvem delu Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) leta 1863. Fasti Triumphales  skupaj s Fasti Capitolini tvorijo del zbirke Kapitolskih muzejev. Razstavljeni so v Sala dei Fasti, Salonu fastov.

Vsebina
Triumfalni fasti so seznam vseh magistratov, ki so praznovali triumf od legendarne Romulove ustanovitve Rima do leta 19 pr. n. št. Najstarejši zapisi beležijo triumfe rimskih kraljev. Na seznamu so tudi magistrati, ki so bili deležni ovacij ali "malega triumfa". Seznam je bil vklesan na štirih pilastrih, visokih nekaj več kot tri metre. Prvi je zajemal obdobje do leta 302 pr. n. št., drugi do leta 222 pr. n. št., tretji do leta 129 pr. n. št. in četrti do leta 19 pr. n. št.

Vsak vnos vsebuje celotno ime magistrata, ki je triumfiral. Začne se z njegovim (običajno okrajšanim) priimkom (praenomen) in nadaljuje z družinskim imenom (nomen gentilicium), sorodstvom in vzdevkom, če ga je imel. Imenu sledijo imena poraženih sovražnikov, osvojenih ozemelj in datumi triumfov. Večkratne magistrature ali večkratni triumfi istega magistrata so ozačene z rimskimi številkami. Na desem robu vnosa je leto triumfa. Leta v Triumfalnih fastih so leto zgodnejša od let v Varonovi kronologiji.

V Fasti Triumphales je več vrzeli. Prva je po drugem triumfu, pripisanem Romulu, ki bi verjetno vključevala nadaljnje triumfe, pripisane Romulu ali tretjemu rimskemu kralju Tulu Hostiliju. Velike vrzeli se pojavljajo v letih 437 do 369, 291 do 282, 222 do 197, 187 do 178, 81 do 62 in 54 do 45 pr. n. št. V manjkajočih delih so trije Kamilovi triumfi in celotno obdobje druge punske vojne, razen triumfa Julija Cezarja. Krajše vrzeli so v obdobjih 502 do 496, 494 do 486, 329 do 326, 263 do 260, 191 do 189, 104 do 98 in 34 to 29 pr. n. št.

Prepis

V preglednicah so vnosi z ohranjenih delov Fasti Triumphales. V skrajno levi koloni so letnice po Varonovi kronologiji, ki se začne leto pred letom v  Fasti Triumphales. Desno od nje je kolona AUC (Ab urbe condita), v kateri je leto po ustanovitvi Rima.

Čitanje fastov
Deli imen, v besedilu v oglatih oklepajih, so interpolirani. Za okrajšavo obdobij se uporabljajo pike (.). Kratki pomišljaji (–) pomenijo neznane ali manjkajoče podatke ali okrajšave priimkov (praenomina). Druga manjkajoča besedila so zapisana z okroglimi (…) ali oglatimi oklepaji [...]. Preglednice upoštevajo sodobne dogovore o rabi črk I in J ter U iv V, sicer pa so imena in opombe v preglednicah zapisani v izvirni obliki. Arhaično rimsko črkovanje, na primer Aimilius za  Aemilius, je ohranjeno. Navodila za čitanje datumov in seznamov imen sledijo preglednicam.

 Magistrature 
 cos. = konzul
 pro cos. = prokonzul
 pr. = pretor
 pro pr. = propraetor
 dict. = diktator
 IIIvir r. p. c. = triumvir rei publicae constituendae, triumvir za restavracijo Rimske republike
 imp. = imperator; izvirni naslov so podeljevali vojaki svojemu zmagovitemu generalu, kasneje pa je postal del naslova rimskih cesarjev  

 Praenomina 
Našteti so samo priimki, ki se pojavljajo v Fasti Triumphales. Skoraj vsi so pravilno okrajšani. V Kapitolskih fastih je tudi nekaj neobičajnih priimkov, ki jih v Triumfalnih fastih ni. 

 A. = Aulus
 Agrippa (neokrajšan)
 Ancus (neokrajšan)
 Ap. = Appius
 C. = Gaius
 Cn. = Gnaeus
 K. = Kaeso ali Caeso
 L. = Lucius
 M. = Marcus
 M'. = Manius
 N. = Numerius
 P. = Publius
 Q. = Quintus
 Ser. = Servius
 Sex. = Sextus
 Sp. = Spurius
 T. = Titus
 Ti. = Tiberius
 Volusus (neokrajšan)

Prva plošča

Druga plošča

Tretja plošča

Četrta plošča

Datumi
Rimljani do dogodke datirali tako, da so šteli dneve od določenih dni v vsakem mesecu: Kalende so označevale začetek vsakega meseca; Ide so bile 15. marca, maja, kvintila (julij) in oktobra in 13. v vseh drugih mesecih; None so bile sedmi dan marca, maja, kvintila in oktobra, v vseh drugih mesecih pa peti dan v mesecu. Ker so bili ti datumi morda ostanki starega lunarnega koledarja, so Rimljani računali inkluzivno, tako da je za prvi dan v mesecu veljal dan pred Kalendami. Zadnji dan preteklega meseca je bil ante diem ii ali pridie Kalendas, predzadnji dan pa ante diem iii. Kalendas. 

Ker je latinščina zelo pregiben jezik, so Latinci za dneve uporabljali različne sklone, odvisno od tega, ali se je dogodek zgodil na ta dan, po tem dnevu (ablativ: Kalendis, Nonis, Idibus) ali pred njim (akuzativ (tožilnik): Kalendas, Nonas, Idus). Dan je bil vedno ženskega spola in v množini. Ime meseca, kateremu je dan pripadal, se je obravnavalo kot pridevnik, ki spada k dnevu, in je bil zato tudi ženskega spola, v množini in v ablativu ali akuzativu. Nekaj triumfov se je zgodilo v Interkalarju (ali Mercedoniju), prestopnem mesecu pred Cezarjevo reformo koledarja leta 46 pr. n. št., ki se je v določenih letih vstavljal za februarjem. Nekaj datumov v Fasti Triumphales se nanaša specifične verske praznike. Več triumfov se je zgodilo Quirinalibus ("na Kvirtinalije") in najmanj eden na Terminalije. V naslednji preglednici so pregibne oblike mesecev, uporabljenih v fastih:

Imenovalnik (m. edn.)
 Januarius
 Februarius
 Interkalaris
 Martius
 Aprilis
 Maius
 Junius
 Quintilis
 Sextilis
 September
 October
 November
 December

Tožilnik (ž. mn.)
 Januarias
 Februarias
 Interkalares
 Martias
 Apriles
 Maias
 Junias
 Quintiles
 Sextiles
 Septembres
 Octobres
 Novembres
 Decembres

Ablativ (ž. mn.)
 Januariis
 Februariis
 Interkalaribus
 Martiis
 Aprilibus
 Maiis
 Juniis
 Quintilibus
 Sextilibus
 Septembribus
 Octobribus
 Novembribus
 Decembribus

Okrajšan zapis datuma "iii. Non. Oct." se torej bere  "ante diem tertium Nonas Octobres" in pomeni tretji dan pred oktobrskimi nonami ali 5. oktober. Zapis "Idib. Dec." se bere "Idibus Decembribus" in pomeni natančno decembrske ide ali 13. dcember. Zapis "pridie K. Quint." se bere "pridie Kalendas Quintiles" in pomeni zadnji dan junija. Po Cezarjevi smrti je bil mesec kvintil uradno preimenovan v julij (akuzativ ž. mn. Julias, ablativ Juliis), leta 8 pr. n. št. pa je mesec sekstil postal avgust (akuzativ ž. mn. Augustas, ablativ Augustis). Mesec avgust se v Triumfalnih fastih ne pojavi.

Ljudstva in pokrajine
Vsa ljudstva in kraji, omenjeni v Fasti Triumphales, so zapisani v ablativu: zapis de Samnitibus pomeni približno "triumfiral (je) nad Samniti". Zapis  pro cos. ex Hispania pomeni  "prokonzul (od ali iz) Španije". Na tem seznamu je prva oblika ena od oblik, ki se pojavi v fastih, druga pa je imenovalnik ali nesklanjana oblika. Pripona -que, običajno skrajšana na -q., pomeni "in" in povezuje predhodne besede z eno od naslednjih besed. Zapis de Veientibus Sabineisque pomeni  "nad Veji in Sabini".

Ljudstva

 Aequeis = Ekvi 
 Aetoleis = Etoli (Etolci)
 Allobrogibus = Alobrogi
 Anagneis = Anagni
 Antemnatibus = Antemni
 Antiatibus = Ancijati
 Apuaneis = Apuani
 Apuleis = Apuli (Apulci)
 Arverneis = Arverni
 Asculaneis = Askulani
 Aurunceis = Avrunki
 Baliaribus = Balearci
 Boieis = Boji
 Bruttieis = Bruti (Brutijani)
 Caenensibus = Kenini
 Caleneis = Kaleni
 Campaneis = Kampanci  
 Celtibereis = Keltiberi 
 Contrubrieis = Kontrubri (Kontubrijski Galci)
 Corseis = Korzi (Korzičani)
 Cossurensibus = Kosurieni
 Delmateis = Dalmati 
 Eleatibus = Eleati
 Etrusceis = Etruski (Etruščani)
 Falisceis = Faliski  
 Galleis = Gali (Galci)
 Germaneis = Germani
 Geteis = Geti
 Herniceis = Herniki  
 Hispaneis = Hispani
 Histreis = Histri (Istrani)
 Iapudibus = Japodi
 Illurieis = Iliri  
 Insubribus = Insubri (Insubrijski Galci)
 Judaeeis = Judi  
 Karneis = Karni
 Latineis = Latini (Latinci)
 Lavinieis = Lavini 
 Liguribus = Liguri (Ligurci)
 Lucaneis = Lukani (Lukanci)
 Lusitaneis = Luzitani (Luzitanci)
 Macedonibus = Makedonci 
 Marseis = Marsi (Marsejci)
 Medullineis = Medulini
 Messapieis = Mesapi 
 Nequinatibus = Narni (Nekvinati)
 Numideis = Numidi (Numidijci)
 Palaeopolitaneis = Palaeopolitani 
 Partheis = Parti 
 Parthineis = Parti 
 Pedaneis = Pedani
 Peicentibus = Picenti (Picentini)
 Poeneis = Punci (Kartažani)
 Privernatibus = Privernati
 Regineis = Regini
 Sabineis = Sabini (Sabinci)
 Sallentineis = Salentini
 Salluveis = Saluvi
 Samnitibus = Samniti
 Sardeis = Sardi (Sardininci)
 Sassinatibus = Sasinati
 Satricaneis = Satrikani
 Scordisteis = Skordiski
 Scytheis = Skiti 
 Siculeis = Sikuli 
 Sidicineis = Sidicini
 Soraneis = Sorani
 Stoeneis = Stoeni
 Tarentineis = Tarentini
 Tarquiniensibus = Tarkvini
 Thraecibus = Tračani 
 Tiburtibus = Tiburtini
 Tusceis = Etruščani (Etruski)
 Veientibus = Veji
 Veliterneis = Veliterni
 Vocontieis = Vokonti
 Volsceis = Volski 
 Volsonibus = Volsini
 Vulcientibus = Vulkieni
 Vulsiniensibus = Volsini

Pokrajine

 Afrika
 Albanija
 Alpibus = Alpe 
 Armenija
 Azija
 Kapadokija
 Kefalonija
 Kilikija
 Klastidij
 Korzika
 Kreta
 Hispanija
 Illurico = Ilirik
 Keltiberija
 Galija
 Prednja Hispanija
 Zadnja Hispanija
 Judeja
 Luzitanija
 Makedonija
 Monte Albano = Mons Albanus
 Paflagonija
 Ponto = Pont
 Sardinija
 Sicilija  
 Sirija
 Tauro monte = Taurus
 Thraecia (Trakija)

Osebe
 rege Antiocho = Antioh III. Veliki
 rege Arvernorum Betuito = Bituit, kralj  Arvernov
 rege Genfio = Gencij, kralj Ardiejev 
 rege Jugurtha = Jugurta, kralj Numidije
 rege Mithridate IV = Mitridat VI. Pontski ("IV" je napaka)
 rege Perse = Perzej Makedonski
 rege Philippo = Filip V. Makedonski
 rege Pyrrho = Pir Epirski
 rege Siculorum Hierone = Hieron II. Sirakuški ("Kralj Sikelov")
 Viridomaro = Viridomar, galski poglavar

Stvari
 classe Poenica = classis Poenica, kartažanska mornarica
 pacem = pax, mir
 pirateis = piratae, pirati

Opombe

Sklici

Viri

 Theodor Mommsen et alii. Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (1853–present).
 René Cagnat et alii. L'Année épigraphique. Presses Universitaires de France (1888–present).
 Rodolfo Lanciani]], New Tales of Old Rome, Macmillan & Company, London (1901).
 John Edwin Sandys. Latin Epigraphy: an Introduction to the Study of Latin Inscriptions. Cambridge University Press (1919).
 Oxford Classical Dictionary, N. G. L. Hammond inH. H. Scullard, ur., Clarendon Press, Oxford (Second Edition, 1970).

Rimski koledar
Rimsko kraljestvo
Rimska republika